Kim Eunhye kan verwijzen naar een van de volgende Zuid-Koreaanse componistes:

 Kim Eunhye (1956)
 Kim Eunhye (1975)